Diard ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Diard (* 1965), französischer Politiker (UMP)
 Pierre Diard (1784–1849), französischer Botaniker
 Pierre-Médard Diard (1794–1863), französischer Naturforscher